Servië zou deelnemen aan het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam, Nederland. Het zou de 14de deelname van het land aan het Eurovisiesongfestival geweest zijn. De RTS was verantwoordelijk voor de Servische bijdrage voor de editie van 2020.

Selectieprocedure 
Net als een jaar eerder opteerde de Servische openbare omroep voor Beovizija als nationale selectieshow voor het Eurovisiesongfestival 2020. Er werden twee halve finales georganiseerd waarin telkens twaalf artiesten aantraden. De top zes plaatste uit elke halve finale plaatste zich voor de finale. Een vakjury en het televotende publiek stonden elk in voor de helft van de punten. Bij een gelijkstand gaf de voorkeur van het publiek de doorslag. Uiteindelijk ging de eindoverwinning naar Hurricane met Hasta la vista.

Beovizija 2020

Halve finales 
28 februari 2020

29 februari 2020

Finale 
1 maart 2020

In Rotterdam 
Servië zou aantreden in de eerste helft van de tweede halve finale, op donderdag 14 mei 2020. Het Eurovisiesongfestival 2020 werd evenwel geannuleerd vanwege de COVID-19-pandemie.

Land op het Eurovisiesongfestival 2020
2020